Кончіта Мартінес була чотириразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Іва Майолі (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Каріна Габшудова (3-тє коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)
  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1997 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд